Варас Пријетас има више значења:

 Варас Пријетас (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Варас Пријетас (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику